Битюково — название населённых пунктов.

Россия 
 Битюково — село в Муромском районе Владимирской области.
 Битюково — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.